Леонтий Макарович Антюфеев () — советский партийный деятель, первый секретарь Псковского областного комитета ВКП(б) (1944—1949).

Биография 
Член ВКП(б) с 1928 г.

Начал трудовую деятельность в 1920 г. батраком, затем был рабочим на ленинградской фабрике имени Веры Слуцкой.

С 1920 г. — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1920—1965 гг. — батрак, рабочий на фабрике им. В. Слуцкой,
 1928—1939 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ фабрики имена В. Слуцкой (Ленинград), секретарь комитета ВКП(б) завода имени М. Горького (Ленинград), инструктор, секретарь Свердловского районного комитета ВКП(б) г. Ленинграда,
 1939—1941 гг. — заведующий организационно-инструкторским отделом Ленинградского городского комитета ВКП(б),
 1941—1944 гг. — член Военного совета Ленинградской армии народного ополчения, комиссар штаба Военного совета обороны Ленинграда,
 1944—1949 гг. — первый секретарь Псковского областного и городского комитета ВКП(б). В октябре 1949 г. был освобожден от должности секретаря и вскоре арестован по «Ленинградскому делу».

После освобождения работал начальником цеха артели «Культигрушка» в Ленинграде. В 1955—1958 гг. — 1-й заместитель председателя Талды-Курганского облисполкома Казахской ССР.

В 1958 г. переведен в распоряжение Ленинградского областного комитета КПСС, работал начальником отдела, затем — начальником Управления кинофикации Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Похоронен на Ново-Волковском кладбище Санкт-Петербурга.

Награды и звания 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак Почета».

Заслуженный работник культуры РСФСР.

Литература

Источники 
 Антюфеев

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Члены КПСС
Первые секретари Псковского обкома КПСС
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Репрессированные по «Ленинградскому делу»
Похороненные на Ново-Волковском кладбище